

Armament 
 Bomba (arma), artefacte carregat amb explosius, productes químics, etc.
 Bomba de dispersió
 Bomba termonuclear
 Bomba de dispersió
 Bomba Tsar
 Bomba de neutrons
 Bomba Orsini
 Bomba pudenta
 Bomba guiada o bomba intel·ligent

Enginyeria 
 Bomba (enginyeria)
 Bomba hidroestàtica
 Bomba hidràulica
 Bomba de calor
 Bomba injectora
 Bomba Eaton
 Bomba de buit
 Bomba de combustible
 Bomba manual
 Bomba centrífuga
 Bomba de membrana
 Bomba d'engranatges
 Bomba d'aire
 Bomba d'ariet
 Bomba de lòbuls

Gastronomia 
 Bomba (gastronomia) Patata bullida arrebossada farcida de carn.
 Arròs bomba

Geografia 
 Mas de la Bomba

Geologia 
 Bomba volcànica, fragment de lava

Heràldica 
 moble en forma de bola amb una flama.

Medicina 
 Bomba de cobalt: equip de radioteràpia
 Bomba de sodi i potassi mecanisme en la tranmissió neuronal
 Bomba d'insulina